Prin termenul Ahile sau Achilles se poate înțelege:
 Ahile, eroul mitic din Iliada de Homer.
 Număr Ahile, un număr puternic care nu este pătrat perfect;
 588 Ahile, asteroid troian al lui Jupiter;
 588 Achilles, altă denumire (mai folosită) a aceluiași asteroid troian.